Pomatoceros caeruleus är en ringmaskart som först beskrevs av Schmarda 1861.  Pomatoceros caeruleus ingår i släktet Pomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
caeruleus